Il singolare del torneo di tennis WTA Christchurch 1978, facente parte del WTA Tour 1978, ha avuto come vincitrice Regina Maršíková che ha battuto in finale Sylvia Hanika 6-2, 6-1.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

WTA Christchurch 1978